Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Onslaught :
 le , un destroyer de classe Admiralty M qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de classe O qui participe à la Seconde Guerre mondiale avant d'être revendu au Pakistan ;
 le , un sous-marin de classe Oberon lancé en 1961 et démoli en 1990.

Onslaught